Bazaar (markt)
De Bazaar, ook bekend als de Zwarte Markt van Beverwijk
 Bazaar (software), een versiebeheersysteem
 Harper's Bazaar, een modetijdschrift
 de naam van een modezaak van Mary Quant
 Bazaar-Maleis, een variant van het Maleis
 French Bazaar, een elpee van de zanger Arno

In het Indonesisch is het woord veranderd in Pasar:
 Pasar malam, een avondmarkt
 Pasar Malam Besar, thans Tong Tong Fair geheten, een festival in Den Haag